Okręty US Navy o nazwie USS "Crosley":
 Pierwszy USS "Crosley" (DE-108) był niszczycielem eskortowym. Wszedł do służby w 1944. Przekazany Francji gdzie służył jako "Tunisien".
 Drugi USS "Crosley" (APD-87) był szybkim transportowcem. Wszedł do służby w 1944.

Crosley